Cilantro menor puede referirse a:
El nombre común de la planta Bifora radians.
El nombre común de la planta Bifora testiculata.